Indianapolis 500 1969 je bila triinpetdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1969.

Rezultati

1969 v športu
1969